SABC (South African Broadcasting Corporation, Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie) — южноафриканская общественная телерадиокомпания.

История

Запуск радиовещания (1927 — 1976) 
Создана в 1927 году как ABC (African Broadcasting Company — "Африканская радиовещательная компания") путём объединения частных корпораций. В 1936 году национализирована и получила современное название, все южноафриканские радиостанции были объединены в две - SABC English Service и SABC Afrikaans Service. В 1965 году SABC на ультракоротких волнах запустил радиостанцию Radio Good Hope на английском и африкаансе. В этот же период были запущен ряд радиостанций на языках коренных народов Южной Африки: 1960 году радиостанцию на сесото Lesedi FM, радиостанцию северном сото Thobela FM, радиостанцию на коса Umhlobo Wenene FM и радиостанцию на зулу - Radio Zulu (ныне Ukhozi FM), в 1962 году - Radio Tswana (ныне Motsweding FM), в 1965 году радиостанцию на тсонга - Radio Tsonga (Munghana Lonene FM) и радиостанцию на венда - Radio Venda (ныне — Phalaphala FM). 1 мая 1966 года SABC на коротких волнах запустила радиостанцию The Voice of South Africa (с 1992 года - Channel Africa). 13 октября 1975 году SABC запустила радиостанцию SABC Radio 5 (ныне — 5FM).

Запуск телевидения (с 1976) 
В 1976 году SABC запустила телеканал SABC TV (на английском и африкаансе), в 1982 году SABC TV2 (на зулу и коса) и SABC TV3 (на сесото и тсвана), SABC TV был переименован в SABC TV1. В 1982 году SABC запустила радиостанцию на свати — Ligwalagwala FM. В 1983 году SABC запустила радиостанцию на ндебеле - IKwekwezi FM и радиостанцию для южноафриканских индусов Lotus FM. В 1985 году SABC запустила телеканал SABC TV4. В том же году радиостанции были переименованы в Radio South Africa, Radio Suid-Afrika. В 1986 году SABC запустила радиостанции Metro FM и Radio 2000. В 1992 году SABC TV2 и SABC TV3 были объединены в телеканал CCV TV (Contemporary Community Values), SABC TV4 в TopSport Surplus. В 1996 году телеканалы были переименованы в SABC 1, SABC 2 и SABC 3, радиостанции - SAfm и Radio Sonder Grense. В 2000 году SABC запустила радиостанцию на жу X-K FM 107.9, в 2008 году - радиостанцию на коса Tru fm.

Телеканалы и радиостанции

Основные телеканалы 
 SABC 1
 SABC 2
 SABC 3

Доступны через эфирное (цифровое (DVB-T) на ДМВ, раннее — аналоговое (PAL) на МВ и ДМВ), кабельное, спутниковое телевидение и Интернет.

Основные радиостанции 
 SAfm — общая на английском
 Radio Sonder Grense — общая на африкаансе
 Good Hope FM - развлекательная на английском и африкаансе
 Metro FM - музыкальная на английском
 5FM — молодёжная на английском
 Radio 2000 - музыкальная английском
 Lotus FM — радиостанция для южноафриканских индусов
 Umhlobo Wenene FM — общая на коса

Доступны через эфирное радиовещание (аналоговое на УКВ (УКВ CCIR) ранее SAfm и Radio Sonder Grense на СВ) (в большинстве населённых пунктов), эфирное (цифровое (DVB-T) на ДМВ), кабельное, спутниковое телевидение и Интернет.

Региональные радиостанции 
 Motsweding FM - радиостанция на тсвана 
 IKwekwezi FM — общая на ндебеле
 Lesedi FM — общая на сесото
 Ligwalagwala FM — общая на свати
 Munghana Lonene FM — общая на тсонга
 Phalaphala FM — общая на венда
 Thobela FM — общая на северном сото
 Tru fm — общая на коса
 Ukhozi FM — общая на зулу
 X-K FM 107.9 — общая на жу

Доступны через эфирное радиовещание (аналоговое на УКВ (УКВ CCIR) (в отдельных регионах), эфирное (цифровое (DVB-T) на ДМВ), кабельное, спутниковое телевидение и Интернет.

Международные радиостанции 
 Channel Africa

Доступна через спутниковое телевидение и Интернет, ранее через эфирное радиовещание (аналоговое на КВ).

Мультимедиа 
 сайт sabc.co.za

Управление и финансирование 
Является единственным общественным вещателем ЮАР. Управляется советом директоров. Финансируется за счёт отчислений из государственной казны. Вещает из Йоханнесбурга. Является ассоциированным членом EBU.

Ссылки 
 sabc.co.za

Примечания 

Общественные вещатели
Компании, занимающиеся радио- и телевещанием